Halechiniscus är ett släkte av trögkrypare som beskrevs av Ferdinand Richters 1908. Halechiniscus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Halechiniscus